Aintree peut faire référence à :

 Aintree, un village et une paroisse civile du Merseyside ;
 , un quartier de Melbourne, en Australie.